Ислам является второй крупнейшей религией в Малави после христианства; почти все мусульмане из Малави придерживаются Суннитского Ислама, мало кто придерживается Шиитского Ислама.

Ислам прибыл в Малави с арабскими и суахильскими торговцами, которые торговали слоновой костью, золотом и рабами позже, начиная с XVI века до XIX века. По данным ЮНЕСКО, самая первая мечеть была построена суахили-арабскими торговцами слоновой костью. По данным ЦРУ, 12,8 % населения страны — мусульмане. Недавно мусульманские группы занимались миссионерской работой в Малави. Многое из этого исполняло Африканское мусульманское агентство, базирующиеся в Кувейте. В Кувейте АМА перевел Коран на язык Чичева (Cinyanja), один из официальных языков Малави, и участвовал в другой миссионерской работе в стране. Во всех крупных городах страны есть мечети, а также есть несколько исламских школ.

См. также 
 Население Малави
 Ислам в Африке

Примечания

Ссылки 
 The Archaeology of Islam in Sub-Saharan Africa — Timothy Insoll
 Густерин П. Рейтинг исламских государств // ЦентрАзия.

Малави
Религия в Малави
Малави